As Long as You Love Me, qui signifie Tant que tu m'aimes en français, peut désigner :
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Justin Bieber présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .